|-
| 130601 - || 2000 SD || 17 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130602 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130603 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 130604 - ||  || 23 septembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 130605 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130606 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130607 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130608 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130609 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130610 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130611 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 130612 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 130613 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130614 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130615 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130616 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130617 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130618 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130619 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130620 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130621 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130622 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130623 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130624 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 130625 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130626 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130627 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130628 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130629 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130630 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130631 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130632 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130633 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130634 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130635 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130636 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130637 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130638 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130639 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130640 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130641 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130642 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130643 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130644 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130645 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130646 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130647 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130648 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130649 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130650 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130651 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130652 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130653 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130654 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130655 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130656 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130657 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130658 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130659 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130660 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130661 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130662 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130663 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130664 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130665 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130666 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130667 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130668 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130669 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130670 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130671 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130672 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130673 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130674 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130675 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130676 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130677 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130678 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130679 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130680 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130681 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130682 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130683 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130684 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130685 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130686 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130687 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130688 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130689 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130690 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130691 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130692 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130693 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130694 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130695 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130696 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130697 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130698 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130699 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130700 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-